Палаццо Пітті (італ. Palazzo Pitti) або Галерея Пітті — палац та галерея мистецтв у місті Флоренція, найбільший з флорентійських палаццо, що нині існують.
 Джон Пітті (англ. John Pitti; 1978 року народження) — панамський футбольний арбітр.
 Мадонна Пітті (італ. Tondo Pitti) — мармуровий барельєф, створений Мікеланджело близько 1503—1505 рр. для Бартоломео Пітті.
 Вівтар Пітті або Містичні заручини св. Катерини Сієнської (італ. Pala Pitti) — вівтарний образ, котрий створив італійський художник і чернець Фра Бартоломео (1472—1517).
 Пітті (футболіст) Люіс Пауло Даніель Барбоса (порт. Luiz Paulo Daniel Barbosa; 29 листопада 1987, Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилія) — бразильський футболіст.